ASRP bezeichnet
 ARC Standard Raster Product, einen Standard für GIS-Daten
 Australian Synchrotron Research Program, ein australisches Forschungsprogramm

ASRP